Joost van Vollenhoven (1814-1889) (1814-1889), Nederlands politicus (onder andere burgemeester van Rotterdam)
Joost van Vollenhoven (1866-1923) (1866-1923, Nederlands politicus en zakenman (onder andere lid van de Tweede Kamer)
Joost van Vollenhoven (gouverneur) (1877-1918), Frans gouverneur van Nederlandse afkomst